Les Salelles (Ardèche) – comune francese
Les Salelles (Lozère) – comune francese